Jezebel – film amerykański z 1938 roku
 Sarah Jezebel Deva – brytyjska wokalistka
 „Jezebel” – singel zespołu The Rasmus

Zobacz też 
 Jezabel